Puitalen (familie) of Zoarcidae, een familie van straalvinnigde vissen
 Puitalen (onderorde) of Zoarcoidei, een onderorde van straalvinnigde vissen